Hong Kong Open je ime več športnih turnirjev:

Hong Kong Open (badminton)
Hong Kong Open (golf)
Hong Kong Open (snooker)
Hong Kong Open (tenis)